Памятники Юрию Гагарину — категория скульптурных произведений, посвящённых Юрию Алексеевичу Гагарину — первому человеку в мировой истории, совершившему полёт в космическое пространство.

В Антарктиде
 Памятник Юрию Гагарину — на территории станции «Прогресс».

В Великобритании
 Памятник Юрию Гагарину — в Лондоне.

В Израиле:
 Памятник Юрию Гагарину — в Нетании.

В Индонезии
 Памятник Юрию Гагарину — в Джакарте.

В Казахстане:
 Памятник Юрию Гагарину — в Байконуре.
 Памятник Юрию Гагарину — в Караганде.

В Китае
 Памятник Юрию Гагарину — в Пекине.

В Крыму (принадлежность дискуссиона):
 Памятник Юрию Гагарину — в Форосе.

На Кубе
 Памятник Юрию Гагарину — в Гаване.

В Латвии
 Памятник Юрию Гагарину — в Риге.

В Мексике
 Памятник Юрию Гагарину — в Мехико.

В Палестине
 Памятник Юрию Гагарину — в Вифлееме.

В России:
 Памятник Юрию Гагарину — в Брянске.
 Памятник Юрию Гагарину — в Гагарине Смоленской области.
 Памятник Юрию Гагарину — в Звёздном городке.
 Памятник Юрию Гагарину — в Ижевске.
 Памятник Юрию Гагарину — в Иркутске.
 Памятник Юрию Гагарину — в Ишимбае.
 Памятник Юрию Гагарину — в Калуге.
 Памятник Юрию Гагарину — в Каменске-Шахтинском.
 Памятник Юрию Гагарину и Королёву — в Королёве.
 Памятник Юрию Гагарину — в Люберцах.
 Памятник Юрию Гагарину — в Москве.
 Памятник Юрию Гагарину — в Оренбурге.
 Памятник Юрию Гагарину — в Саратове.
 Памятник Юрию Гагарину — в Сочи.
 Памятник Королёву и Гагарину — в Таганроге.
 Памятник Юрию Гагарину — в Чебоксарах.

В Сан-Марино
 Памятник Юрию Гагарину.

В Словении
 Памятник Юрию Гагарину — в Витанье.

В США
 Памятник Юрию Гагарину — в Кливленде.
 Памятник Юрию Гагарину — в Хьюстоне.

В Тунисе
 Памятник Юрию Гагарину — в городе Тунис.

В Туркмении
 Памятник Юрию Гагарину — в Ашхабаде.

В Узбекистане:
 Памятник Юрию Гагарину — в Гагарине Джизакской области.
 Памятник Юрию Гагарину — в Ташкенте.

На Украине:
 Памятник Юрию Гагарину — в Киеве.
 Памятник Юрию Гагарину — в Приморске.
 Памятник Юрию Гагарину — в Харькове.

Во Франции
 Памятник Юрию Гагарину — в Монпелье.

В Чехии
 Памятник Юрию Гагарину — в Карловых Варах.

См. также 
 Памятник Королёву и Гагарину — в Таганроге
 Памятник Юрию Гагарину и Сергею Королёву — в Энгельсе
 Юрий Гагарин в культуре и искусстве
 Мемориал на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина

Примечания 

Памятники Юрию Гагарину